Langstroth puede referirse a:
 Lorenzo (Lorraine) Langstroth (1810, Filadelfia – 1895), un apicultor estadounidense;

 la colmena Langstroth.